Фонтон — фамилия:

Известные носители:
 Фонтон, Антон Антонович (1780—1864) — русский дипломат, тайный советник.
 Фонтон, Иосиф Петрович (1758—?) — русский дипломат.
 Фонтон, Пётр Антонович (1765—1846) — русский дипломат, действительный статский советник.
 Фонтон, Сергей Сергеевич (род. 1958) — советский и российский журналист.
 Фонтон, Феликс Петрович (1801—?) — русский дипломат.